Sadowo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Sadovo (ort), Plovdiv, Obsjtina Sadovo,

Polen 

 Sadowa, ort, Masoviens vojvodskap, Powiat warszawski zachodni, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar